Ерыково — название населённых пунктов:

Россия 
 Ерыково — деревня в Островском районе Костромской области.
 Ерыково — деревня в Дмитровском районе Московской области.